Са́нта-Ма́рта (, «свята Марта») — власна назва.

Топоніми

Санта-Марта (Бадахос) — муніципалітет у провінції Бадахос.
 Санта-Марта-де-Тормес — муніципалітет у провінції Саламанка.
 Санта-Марта-дель-Серро — муніципалітет у провінції Сеговія.
 Санта-Марта-де-Магаска) — муніципалітет у провінції Касерес.
 Кубільяс-де-Санта-Марта — муніципалітет у провінції Вальядолід.

Санта-Марта — місто й муніципалітет.
 Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта— ізольований гірський масив.

Санта-Марта-де-Пенагіан
 Санта-Марта-ду-Бору — парафія.